Newcomb (New Mexico), plaats in de Verenigde Staten
 Simon Newcomb (1835-1909), Amerikaans astronoom en wiskundige
 William Newcomb (* - 1999) was een Amerikaans natuurkundige, bekend door de paradox van Newcomb

Zie ook 
 Newcombe